Wrexham – città del Galles e capoluogo dell'omonima contea
 Wrexham – distretto di contea (county borough) del nord-est del Galles
 Wrexham Football Club – squadra di calcio gallese